Gausterer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gausterer (1931–2012), österreichischer Politiker (ÖVP) und Landwirt
 Robert Gausterer (* 1928), österreichischer Boxer
 Ursula Gigler-Gausterer (* 1957), österreichische Tänzerin, Choreographin sowie Trainerin im Triathlon